Чардак може да се односи на:

 Чардак, кућа подигнута на четири или на више високих дрвених ступова

или

 Чардак (Модрича), насеље у општини Модрича, Република Српска, БиХ
 Чардак (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Чардак (Завидовићи), насеље у општини Завидовићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Чардак (Сремска Каменица), насеље у општини Петроварадин, Република Србија

или

 Чардак ни на небу ни на земљи, српска телевизијска серија